Jean Adam ou Adams peut faire référence à :

 Jean Adam (1883-1949), scientifique et homme politique ;
 Jean Adam (1608-1684), un jésuite ;
  (1704-1765), poète ;
  (1823-1869), fabricant d'arc.

Voir aussi 
 Jean de Villiers de L'Isle-Adam (1384-1437)
 Jean-Édouard Adam (1768–1807)
 Jean-Paul Adam (1977-)